

Persone 
 Bernardo Perin (1897-1964) – calciatore italiano, di ruolo mezz'ala
 Enzo Perin (1933) – ex combinatista nordico e saltatore con gli sci italiano
 Gastone Perin (1930) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Laura Perin (1997) – calciatrice italiana, di ruolo difensore
 Luigi Perin (...) – scrittore italo-francese
 Mattia Perin (1992) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Michel Périn (1957) – copilota di rally francese
 Piero Perin (1924-2008) – scultore italiano
 Sergio Perin (1931-2015) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Sophie Perin  (1957) – modella francese
 Perin del Vaga (1501-1547) – pittore italiano del XVI secolo
 Valentino Perin (1944) – politico italiano

Altro 
 Perin – cognome italiano
 Perín-Chym – comune della Slovacchia nel distretto di Košice-okolie

Pagine correlate 
 Perini
 Perino
 Perina
 Perrin